Реёвец-Фабрычны:

 Реёвец-Фабрычны — город в Польше, входит в Люблинское воеводство, Хелмский повят. 
 Реёвец-Фабрычны — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Хелмский повят, Люблинское воеводство.